Петрюс Якобюс (Ко) Лойс (; 6 сентября 1913, Амстердам — 13 августа 1978, Энсхеде) — нидерландский футболист, игравший на позициях защитника и полузащитника за амстердамский «Аякс». С 1933 по 1947 год сыграл за клуб 138 матчей в чемпионате, четырежды становился чемпионом Нидерландов и один раз обладателем кубка страны. Выступал также за сборную Амстердама.

Биография 
Родился в сентябре 1913 года в Амстердаме. Отец — Арнолдюс Лойс, был родом из , мать — Гритье Албертье Ресида, родилась в Амстердаме. Родители поженились в мае 1908 года в Амстердаме, на момент женитьбы отец работал токарем. В их семье было ещё трое сыновей: Хендрикюс Якобюс, Вилхелмюс Арнолдюс и Арнолдюс Албертюс.

Спортивная карьера 
Вместе с братьями Лойс выступал за футбольный клуб ВБВ, который участвовал в чемпионате Амстердама, а также играл на позиции нападающего за сборную Футбольного союза Амстердама. 

В 1933 году братья Ко и Хенни перешли в другой амстердамский клуб — «Аякс». В  Лойс младший дебютировал 24 сентября в матче против роттердамской «Спарты». Именно он в первом тайме открыл счёт, однако «Спарта» всё же одержала волевую победу — 3:4. Лойс не сразу стал игроком основы, на протяжении четырёх лет он проводил не более 10 матчей за сезон, тогда как его брат Хенни, сыгравший шесть матчей в сезоне 1933/34, больше не играл за первую команду «Аякса». Первоначально Ко играл на позиции нападающего, но со временем перешёл в защиту.

В 1942 году, во время матча против «Ден Боса», Ко получил перлом ноги. Ему пришлось полтора часа ехать до Амстердама в переполненном вагоне поезда со сломанной ногой, а после прибытия, он благополучно был доставлен в больницу.

Личная жизнь 
Был женат дважды. В первый раз женился в возрасте двадцати шести лет — его супругой стала 26-летняя Элизабет Петронелла Кампс, уроженка . Их брак был зарегистрирован 19 октября 1939 года в Амстердаме. В 1946 году в их семье родилась дочь Марианне, а в апреле 1950 года сын по имени Питер, который играл за молодёжный состав «Аякса». В июне 1965 года его супруга умерла в возрасте 52 лет. 

В октябре 1967 года женился на 33-летней Геселе Хетти Ресиде, уроженке Парамарибо.

Умер 13 августа 1978 года в Энсхеде в возрасте 64 лет.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (4): 1933/34, 1936/37, 1938/39, 1946/47
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1942/43

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам